Kwirkwelia – nazwisko.

Osoby
Solomon Kwirkwelia (gruz. სოლომონ კვირკველია, ur. 6 lutego 1992 w Samtredii) – piłkarz gruziński grający na pozycji prawego obrońcy.

Manuczar Kwirkwelia (gruz. მანუჩარ კვირკველია; ur. 12 października 1978 w Ozurgeti) – gruziński zapaśnik startujący w stylu klasycznym

Dawit (Dato) Kwirkwelia (gruz. დავით (დათო) კვირკველია, ur. 27 czerwca 1980 w Lanczchuti), piłkarz gruziński grający na pozycji lewego obrońcy.